Le tournoi de tennis de Madras 2012 se déroule du 2 au . Il met aux prises le tenant du titre, Stanislas Wawrinka, et les  et 10 mondiaux, Janko Tipsarević et Nicolás Almagro

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Madras
ATP 2012
Sport en Inde en 2012
Tennis en janvier 2012